Давидюк — українське прізвище. Походить від імені Давид.

 Давидюк Антон Вікторович (1992) — український баскетболіст.
 Брок Давидюк (;  1983) — канадський волейбольний тренер, колишній волейболіст українського походження.
 Давидюк Володимир Дмитрович (1946) — історик, краєзнавець, заслужений вчитель України.
 Давидюк Віктор Феодосійович (1956) — фольклорист, філолог, доктор філологічних наук.
 Бандера-Давидюк Володимира Андріївна (1913–2001) — українська громадсько-культурна діячка, учасниця національно-визвольного руху. Дочка Андрія Бандери, сестра Степана Бандери.
 Давидюк Іван Юрійович — рядовий служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Давидюк Олександр Олександрович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Давиденко

Примітки 

Українські прізвища